Municipio de Climax puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Climax (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Climax (condado de Kalamazoo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalamazoo.